Le tournoi de tennis de Copenhague 2000 se déroule du  au  à Copenhague sur dur en salle.

Faits marquants 
 Andreas Vinciguerra remporte le tournoi en simple en battant Magnus Larsson en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Martin Damm et David Prinosil s'imposent en finale face à Jonas Björkman et Sébastien Lareau. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Copenhague
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2000
ATP 2000
Sport au Danemark en 2000
Tennis en février 2000
Tennis en mars 2000